Duitsland:
Büren (Westfalen), een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen

Zwitserland:
Büren (Zwitserland), een gemeente in het kanton Solothurn
Büren (district), een district in het kanton Bern
Büren an der Aare, een gemeente dat in het district Büren
Büren zum Hof, een gemeente in het district Fraubrunnen in het kanton Bern

Personen 
Armin von Büren, een Zwitserse baanwielrenner
Rudolf Otto von Büren, een Zwitserse politicus